Vlakke Hoek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tanjung Puting, udde, Kalimantan Tengah, 
 Tanjung Namaripi, udde, 
 Cuku Belimbing, udde, Lampung, 

Robotskapade Indonesienförgreningar